Посессор может означать:
 Посессор — арендатор.
 Посессор — владелец посессионного завода.
  — грамматический термин.